Annadale bezeichnet

 Annadale (Neuseeland), Ort in Neuseeland

in den Vereinigten Staaten:
 Annadale (New York City), Stadtteil von New York City
 Annadale (Louisiana)
 Annadale (Tennessee)

Siehe auch:
 Annandale